Jezierzany ist der Name dreier Orte in Polen und Ukraine:
 in der Woiwodschaft Niederschlesien:
 Jezierzany (Miłkowice) (deutsch: Seedorf, Kreis Liegnitz/Schlesien)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Jezierzany (Postomino) (Neuenhagen, Amt – Kreis Schlawe/Pommern)
 in der Oblast Ternopil:
 Oserjany